Liste du matériel roulant actif de TRAINOSE en 2021

Matériel moteur à voie normale

Locomotives
Liste des locomotives utilisées par les chemins de fer grecs.

Automotrices
Liste des automotrices utilisées par les chemins de fer grecs.

Matériel moteur à voie métrique

Automotrices

Matériel moteur à voie de 750 mm
Ligne de Diakofto à Kalavryta

Matériel moteur à voie de 600 mm

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Hans-Bernhard Schönborn, Schmalspurbahnen in Griechenland (Peloponnes und Thessalien), Edition Ergasias, 1997, 272 p., 
 Association des amis grecs du chemin de fer, Οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι : Η διαδρομή τους από το 1869 έως σήμερα / Les chemins de fer grecs : Leur parcours depuis 1869 jusqu'aujourd'hui, Edition Militos, Athènes, 305 p.,

Articles connexes 

 Organismós Sidirodrómon Elládos
 Transport ferroviaire en Grèce

Liens externes 
 Liste sur RaifanEurope

Liste en rapport avec le chemin de fer
Matériel roulant des chemins de fer grecs